

Wydarzenia 

 Azja
 III wojna z Mitrydatesem
 stworzenie rzymskiej prowincji Bitynia
 Europa
 Lucjusz Licyniusz Lukullus został mianowany wodzem armii rzymskiej walczącej z Mitrydatesem

Zmarli 
 Nikomedes IV, król Bitynii